Tenuipalpidae — семейство паутинных клещей (Tetranychoidea) из подотряда Prostigmata. Около 900 видов. Встречаются всесветно.

Описание 
Мелкие растительноядные клещи (длина менее 1 мм) обычно красного цвета. Покровы плотные, тело покрыто 2-3 спинными щитками. Хелицеры слитые в стилофор. Имеют 2 пары глаз  и 5-члениковые лапки. Голени педипальп без коготка. Цикл индивидуального развития включает 4 стадии (яйцо, личинка, протонимфа, дейтонимфа и взрослая особь) и обычно занимает около 3–4 недель. В размножении характерна арренотокия. Включает экономически важных представителей, так как питаются соками растений. Например, род Brevipalpus (более 280 видов) распространяет рабдовирусы, взывая заболевания цитрусовых, чая, оливковых, кофейного дерева и других сельскохозяйственных растений, снижая их урожайность.

Среди вредителей американские виды , , ,  .

Систематика 
Выделяют 34 рода, 900 видов.

 Aegyptobia Sayed, 1950
 Afronychus M. K. P. Smith-Meyer, 1979
 Australopalpus Smiley & Gerson, 1995
 Brevipalpus Donnadieu, 1875 (более 280 видов)
 Cenopalpus Pritchard & Baker, 1958
 Capedulia M. K. P. Smith-Meyer, 1979
 Coleacarus M. K. P. Smith-Meyer, 1979
 Crossipalpus Smiley, Frost & Gerson, 1996
 Cyperacarus Beard & Ochoa, 2011
 Dolichotetranychus Sayed, 1938
 Gahniacarus Beard & Ochoa, 2011
 Krugeria M. K. P. Smith-Meyer, 1979
 Larvacarus Baker & Pritchard, 1952
 Lisaepalpus Smiley & Gerson, 1995
 Macfarlaniella Baker & Pritchard, 1962
 Meyeraepalpus Smiley, Frost & Gerson, 1996
 Neoraoiella Mohanasundaram, 1996
 Obdulia Pritchard & Baker, 1958
 Obuloides Baker & Tuttle, 1975
 Pentamerismus McGregor, 1949
 Phyllotetranychus Sayed, 1938
 Phytoptipalpus Trägårdh, 1904
 Priscapalpus de Leon, 1961
 Pseudoleptus Bruyant, 1911
 Raoiella Hirst, 1924
 Raoiellana Baker & Tuttle, 1972
 Rarosiella Rimando, 1996
 Tegopalpus Womersley, 1940
 Tenuilichus M. Mohanasundaram, 1988
 Tenuipalpus Donnadieu, 1875 (более 300 видов)
 Terminalichus Anwarullah & Khan, 1974
 Ultratenuipalpus Mitrofanov, 1973

Примечания

Литература 
 Beard, J.J., Seeman, O.D. & Bauchan, G.R. (2014) Tenuipalpidae (Acari: Trombidiformes) from Casuarinaceae (Fagales). Zootaxa, 3778 (1), 1-157. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3778.1.1
 Kane, E.C. (2003) A maximum parsimony phylogeny of the mite family Tenuipalpidae (Acari: Tetranychoidea) based on setal characters. Master of Science Thesis, University of Maryland, USA.
 Mesa, N.C., Ochoa, R., Welbourn, W.C., Evans, G.A. & de Moraes, G.J. (2009) A catalog of Tenuipalpidae Berlese (Acari: Prostigmata) of the world, with key to genera. Zootaxa, 2098, 1-185.
 Meyer, M.K.P. (1979) The Tenuipalpidae (Acari) of Africa with keys to the world fauna. Entomology Memoir, Department of Agriculture Republic of South Africa, Pretoria, 50, 1-133.
 Pritchard, A.E. & Baker, E.W. (1958) The false spider mites (Acarina: Tenuipalpidae). University of California Publications in Entomology, 14 (3), 175—274.
 Quiros-Gonzalez (1985) A systematic and phylogenetic analysis of the world genera of Tenuipalpidae Berlese (Acari: Tetranychoidea). PhD Dissertation, University of Maryland. 429 pp.

Ссылки 
 Bertrand, M. (coordinator) Tenuipalpidae Species Listing in Joel Hallan’s Biology Catalog
 Australian Faunal Directory. Tenuipalpidae 
 Описание семейства (zipcodezoo.com)

Тромбидиформные клещи
Семейства паукообразных